Altars of Madness () — дебютный студийный альбом американской дэт-метал-группы Morbid Angel, вышедший в мае 1989 года на лейбле звукозаписи Earache Records.

Запись и производство 
Альбом был записан в декабре 1988-го года в дорогой студии Morrisound Recording и выпущен 12 мая следующего года. Бонус-треки были включены в CD-версию альбома, а также в переиздание 2003-го года. Диск 2006-го года содержит также бонусный DVD Live Madness с видеозаписью выступления Morbid Angel в британском городе Ноттингем в клубе Nottingham Rock City во время турне Grindcrusher Tour (14 ноября 1989 года).

Музыкальный стиль, тексты песен и обложка 
Altars of Madness выполнен в стилистике классического дэт-метала. Этот релиз также стал одной из тех работ, которые поспособствовали полному переходу дэт-металла от его трэш-металлических корней. Альбом содержит все основополагающие характеристики традиционного дэт-метала, включая гроулинг как основной вокал, бластбиты, техничные атональные соло-партии, плотные риффы и мрачные среднетемповые ритмы. Тексты песен посвящены стандартным для раннего жанра темам, таким как сатанизм, оккультизм и богохульство. Однако примечательно, что в песнях можно найти также отсылки к древней мифологии. Например, в песне «Lord of All Fevers & Plagues» упоминаются божества шумеро-аккадской мифологии, а сам текст даже содержит фразы из шумерского языка.

Трей: «Лирика выражает наше отношение к организованной религии, но эти тексты также выражают личные убеждения, а также рассказывают свои мрачные истории, скажем, в стиле писателя Лавкрафта. Священники, которые служат самым грязным и самым извращенным богам. Они поклоняются безумию, сумасшествию».

«Без сомнения оккультизм повлиял на ход наших мыслей, изменил всю систему наших взглядов. С одной стороны тексты наших песен наполнены ужасом и пороком, с другой, они достаточно прочувственные».

«Наша пластинка не поддерживает сатанизм ни в какой форме, она поддерживает независимых личностей, которые самостоятельно выбирают свой жизненный путь, никого не слушая».

Обложка альбома, выполненная художником Дэном Сигрейвом, представляет собой «плоский круг, сделанный из ископаемого материала, который захватили души». Оригинальная картина была более широкой, чем адаптированная для альбома версия. Для Сигрейва эта работа стала дебютом в оформлении обложек для дэт-металлических групп.

Отзывы критиков 

Altars of Madness был положительно встречен критиками и назван классикой жанра. Рецензент Allmusic Джейсон Берчмайер подчеркнул, что «не может отрицать влияния» этой работы. Роббан Бечирович из влиятельного литературного журнала Close-Up прокомментировал Altars of Madness в контексте популярности дэт-метала как жанра в Швеции:

… С Altars of Madness Morbid Angel все изменилось [на шведской метал-сцене]. До этого не было четкого различия между дэтом, спидом, или трэшем среди постоянных поклонников метала. Это было просто брутальным металлом. Но Altars of Madness открыл людям глаза и мы поняли, что происходит что-то новое. Все купили эту запись. Все…

Altars of Madness также занял первое место в рейтинге «40 дэт-металлических альбомов всех времен» согласно магазину экстремальной музыки Terrorizer.

Альбом стал лучшим в жанре дэт-метал по версии журнала Loudwire.

Список композиций 

Бонус-треки переиздания (2003)

Факты 
 Первые девять секунд песни «Immortal Rites» представляют собой реверс последующего фрагмента композиции.

Участники записи 
 Дэвид Винсент — вокал; бас-гитара
 Трей Азагтот — соло-гитара; ритм-гитара
 Ричард Брюнелль — соло-гитара; ритм-гитара
 Пит Сандовал — ударные.

Производство 
 Дигби «Диг» Пирсон — исполнительный продюсер
 Morbid Angel — аранжировка, музыкальное продюсирование
 Том Моррис — звукорежиссёр; микширование
 Дэн Сигрейв — обложка

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома

Альбомы Morbid Angel
Альбомы 1989 года
Дебютные альбомы 1989 года